Jüdenstraße steht für:
 Jüdenstraße (Berlin-Spandau)
 Jüdenstraße (Berlin-Mitte)
 Jüdenstraße (Göttingen)

Siehe auch:
 Judenstraße
 Judengasse